Baldface Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Baldface Mountain (Essex County, New York, 626 m)
 Baldface Mountain (Essex County, New York, 676 m)
 Baldface Mountain (Franklin County, New York)
 Baldface Mountain (Hamilton County, New York, 680 m)
 Baldface Mountain (Hamilton County, New York, 796 m)
 Baldface Mountain (St. Lawrence County, New York)